Romans, Ain
 Romans, Deux-Sèvres